Flere personer bærer navnet Søren Nielsen:

 Søren Nielsen (1853-1922) – en dansk filmproducent og biografejer.
 Søren Nielsen (fodboldspiller, født 1968) – en dansk fodboldspiller (målmand).
 Søren Nielsen (fodboldspiller, født 1982) – en dansk fodboldspiller (midtbane).
 Søren Nielsen (fodboldspiller, født 1984) – en dansk fodboldspiller (målmand).
 Søren Nielsen (ishockeyspiller, født 1977) – en dansk ishockeyspiller (forward).
 Søren Nielsen (ishockeyspiller, født 1984) – en dansk ishockeyspiller (målmand).
 Søren Nielsen (atlet) – en dansk atlet (sprinter).
 Søren Nielsen (politiker) – landsformand for Liberal Alliances Ungdom
 Søren Nielsen (professor) – professor på Aarhus universitet